Nina Bo'nina Brown és el nom artístic de Pierre Leverne Dease (nascut el 12 de juliol del 1982), una drag queen nord-americana i personalitat de la televisió de realitat més coneguda per protagonitzar la novena temporada de RuPaul's Drag Race, on va quedar en sisena posició.

Primers anys de vida 
Dease va néixer el 12 de juliol de 1982 a Columbia, Carolina del Sud. El seu nom drag era "Beatta Bitchass" abans de canviar-lo per Nina Bo'nina Brown. Abans de protagonitzar la novena temporada de RuPaul's Drag Race, va fer una audició per a les temporades cinc a vuit. Va ser la maquilladora d'alguns dels looks de Phi Phi O'Hara per al seu projecte "365 Days of Drag".

Carrera 
Brown va ser anunciat com un dels catorze concursants que competien a la novena temporada de RuPaul's Drag Race el 2 de febrer de 2017. Va ser la guanyadora del repte de l'episodi d'estrena amb Lady Gaga com a jutge convidat. A l'episodi cinc, va expressar els seus pensaments sobre no ser elegida com a model Blac Chyna per al repte musical . Va anomenar la seva gira del 2018 "I Should Been Blac Chyna", després d'aquest moment. Els antics alumnes de Drag Race Alaska també van fer referència a aquest moment en una línia de la seva cançó "Valentina". Es va col·locar a la part inferior dues tres vegades, eliminant Aja i Valentina, abans de ser eliminada ella mateixa en l'episodi de canvi d'imatge, després de perdre una sincronització de llavis de "Cool for the Summer" de Demi Lovato contra Shea Couleé .

Va aparèixer amb Vanessa Vanjie Mateo per a quatre episodis de la sèrie d'Internet de WOWPresents "Fashion Photo RuView" entre novembre de 2018 i gener de 2019, substituint Raja i Raven .

Brown va rebre notorietat pels seus vídeos de YouTube autopublicats que revisen episodis de Drag Race que s'emeten actualment. Brown va començar a revisar l'episodi 1, la quarta temporada d'estrelles el 27 de desembre de 2018. Continuant la sèrie web Rawview per a una segona temporada, Brown va revisar episodis setmanals de l'onzena temporada a partir del 2 de març de 2019.

El juny de 2018, va ser patrocinada per MAC Cosmetics per revisar i promocionar la col·lecció Aaliyah 2018. Es va vestir com una zebra humanoide al número de juliol de 2018 de Paper, modelant per a la campanya de tardor de 2018 de Gypsy Sport. Va tornar a modelar per a la campanya primavera 2019 de Gypsy Sport.

Vida personal 
Dease és obertament gai. Abans de rodar la novena temporada de Drag Race, es va traslladar a Atlanta, Geòrgia.

A RuPaul's Drag Race: Untucked, Dease va declarar que la seva audició per a la novena temporada seria el seu últim intent. Segons Dease, ser rebutjat de les temporades cinc a vuit va tenir un paper important en la seva depressió i ansietat.

Referències 

Persones d'Atlanta
Youtubers estatunidencs
Naixements del 1982
Pàgines amb traduccions sense revisar